В парному розряді жіночого тенісного турніру Croatian Bol Ladies Open 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Жулі Алар і Коріна Мораріу виграли титул, у фіналі перемігши пару Тіна Кріжан і Катарина Среботнік 6-2, 6-2.

Сіяні пари 

 Жулі Алар /  Коріна Мораріу (чемпіонки)
 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (фінал)

 Кара Блек /  Ірина Селютіна (1-ше коло)
 Крісті Богерт /  Міріам Ореманс (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Croatian Bol Ladies Open